Fair Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fair Township (Missouri)
 Fair Township (South Dakota)